Thierry Agnello est un journaliste sportif français né le  à Marseille.

Biographie 
Ancien journaliste au quotidien marseillais Le Méridional, il est aujourd'hui responsable du pôle édition de l'OM. Il est rédacteur en chef d'OM mag, le magazine officiel de l'Olympique de Marseille depuis 1995.

Publications 
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Olympique de Marseille, notamment :
 L'OM en cent photos (1996) ;
 Retour au Paradis (en 1996) ;
 Champions d'Europe (2003) ;
 Dictionnaire officiel de l'Olympique de Marseille (2006) ;
 Le grand livre historique de l'OM (2007, avec Fred Rostain, Emmanuel Jean et Jérôme Andréacchio) ;
 Gerets par Gerets (2009, avec Karl Olive).

Il est également scénariste de la BD officielle de l'Olympique de Marseille : "Droit au But !" dont 18 tomes sont déjà parus et le tome 19 est programmé pour Octobre 2022. Cette bande dessinée, conçue comme une saga, suit l'évolution et la croissance d'un jeune joueur marseillais imaginaire : Nino Fachetti.

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1963
Journaliste sportif français
Naissance à Marseille